Diese Liste der Straßenbahnen in Europa enthält sowohl die bestehenden (fett markiert) als auch die ehemaligen Straßenbahnbetriebe des Kontinents. Zusätzlich zu den Städten, in denen diese ansässig waren, werden, soweit möglich, zusätzliche Informationen über die Spurweite, die Antriebsart, Eröffnungs- und Einstellungsdaten und gegebenenfalls über den Betrieb gegeben. Die Daten beziehen sich dabei weitgehend auf die gesamte Betriebsdauer, so werden beispielsweise sämtliche Antriebsarten aufgeführt und nicht die zuletzt verwendete; gleiches gilt für unterschiedliche Spurweiten. Für Detailinfos dient, sofern vorhanden, der Link zu den einzelnen Betrieben.

 Europa: Belarus – Belgien – Bosnien und Herzegowina – Bulgarien – Dänemark – Deutschland – Estland – Finnland – Frankreich – Griechenland – Großbritannien und Nordirland – Irland – Italien – Kroatien – Lettland – Litauen – Luxemburg – Malta – Moldawien – Monaco – Niederlande – Norwegen – Österreich – Polen – Portugal – Rumänien – Russland – Schweden – Schweiz – Serbien – Slowenien – Spanien – Tschechien – Türkei – Ukraine – Ungarn
 Afrika: siehe Liste von Straßenbahnen in Afrika
 Amerika: siehe Liste von Straßenbahnen in Amerika
 Asien: siehe Liste von Straßenbahnen in Asien
 Australien und Ozeanien: siehe Liste von Straßenbahnen in Australien und Ozeanien

Europa

Belarus 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Belgien 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Dänemark 

Heute bestehen keine Straßenbahnbetriebe im engeren Sinne, nur Museumsstraßenbahn.

Deutschland 
 Deutschland: Baden-Württemberg – Bayern – Berlin – Brandenburg – Bremen – Hamburg – Hessen – Mecklenburg-Vorpommern – Niedersachsen – Nordrhein-Westfalen – Rheinland-Pfalz – Saarland – Sachsen – Sachsen-Anhalt – Schleswig-Holstein – Thüringen

– Siehe auch Geschichte der Straßenbahnfahrzeuge in Deutschland –

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg 

Heute besteht hier kein Straßenbahnbetrieb mehr.

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein 

Heute gibt es keinen Straßenbahnbetrieb mehr.

Thüringen 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Estland 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Finnland 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Frankreich 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Griechenland 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königreich)

England 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Schottland 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Wales 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Nordirland 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Isle of Man 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Irland 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Italien

Stadtnetze 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Überlandnetze in den Regionen Abruzzen, Aostatal, Apulien und Basilikata

Überlandnetze in der Region Emilia-Romagna

Überlandnetze in den Regionen Friaul-Julisch Venetien, Kalabrien, Kampanien, Latium und Ligurien

Überlandnetze in der Region Lombardei

Überlandnetze in den Regionen Marken, Molise und Piemont

Überlandnetze auf Sardinien und Sizilien

Überlandnetze in den Regionen Toskana und Trentino-Südtirol

Überlandnetze in den Regionen Umbrien und Venezien

Kroatien 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Lettland 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Litauen 

Heute bestehen hier keine Straßenbahnbetriebe mehr.

Luxemburg

Malta 

Heute besteht hier kein Straßenbahnbetrieb mehr.

Moldawien 

Heute besteht hier kein Straßenbahnbetrieb mehr.

Monaco 

Heute besteht hier kein Straßenbahnbetrieb mehr.

Niederlande 
Die Liste der Niederlande beinhaltet vorwiegend die städtischen Betriebe, die umfangreichen Überlandstrecken und -Betriebe wurden nur vereinzelt aufgenommen.

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Norwegen 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Österreich 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Polen 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Portugal 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Rumänien 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Russland 
Der Einfachheit halber wird Russland in diesem Falle vollständig zu Europa gezählt, nicht zuletzt weil sich ein Großteil der Betriebe auf diesem Kontinent befinden.
Bestehende Betriebe sind fett angegeben.

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Schweden 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Schweiz 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Serbien 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Slowakei 

In der Slowakei wurde bisher kein Straßenbahnbetrieb stillgelegt.

Slowenien 

Heute bestehen hier keine Straßenbahnbetriebe mehr.

Spanien 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Tschechien 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Türkei 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Ukraine 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Ungarn 

Bestehende Betriebe: Liste der Städte mit Straßenbahn

Siehe auch 
 Liste der Städte mit Straßenbahn

Literatur 
 Martin Harák: Straßenbahnen der k.u.k. Donaumonarchie. Tramway- und Trolleybusbetriebe in Österreich-Ungarn. Verlag Bahnmedien.at, Wien 2015. ISBN 978-3-9503304-9-6.

Weblinks 
 bahnen.de – deutschsprachige Seite zu zahlreichen Betrieben weltweit, Archivlink abgerufen am 11. Dezember 2022

Einzelnachweise 

Europa
!Strassenbahnen